Леонид Николаевич Владимиров (род. 9 июля 1959 года, Тулагино-Кильдямский наслег, Якутская АССР, СССР) — российский учёный в области биотехнологии и физиологии, зоотехник, член-корреспондент РАН (2019).

Основная научная деятельность направлена на решение проблем арктического и северного животноводства, связанных с совершенствованием технологии и изменениями климата, ветеринарной биотехнологии и физиологии животных. Проведены комплексные исследования по изучению морфофункциональной значимости тимуса северного оленя, на основе которых разработана технология производства биологически активных препаратов серии Т-активина из эндокринных желез северных оленей и впервые получены иммуностимулирующие препараты. 

Владимиров Л.Н. внес неоценимый вклад в развитие высшего аграрного образования Республики Саха (Якутия) и подготовки высококвалифицированных специалистов. Во время руководства Якутской ГСХА (1997-2016 гг.) были построены и введены в эксплуатацию следующие объекты: 

конноспортивный комплекс (1998, 980 кв.м); 

4-й этаж главного учебного корпуса (1999, 2016 кв.м); 

50-квартирный жилой дом для сотрудников (2000, 3817 кв.м);  

студенческое общежитие (2000, 2100 кв.м.); 

учебный корпус Олекминского (2000, 4200 кв.м);

учебный корпус Октемского филиалов ЯГСХА (2003, 2750 кв.м)%; 

учебный корпус факультета ветеринарной медицины  (2001, 2151 кв.м);  

учебно-клинический корпус (2002, 360 кв.м); 

здание санатория-профилактория для студентов (2001, 1376 кв.м); 

спортивный комплекс (2001, 4349 кв.м); 

инженерно-вспомогательные объекты (2007, 216 кв.м); 

главный учебно-лабораторный корпус (2009, 7417 кв.м) - построен из внебюджетных средств Якутской ГСХА.

Биография 

Родился 9 июля 1959 года в Тулагино-Кильдямском наслеге (в настоящее время входит в городской округ «Город Якутск») Якутской АССР.

С 1977 по 1979 годы — служил в рядах Советской Армии.

В 1985 году — с отличием окончил сельскохозяйственный факультет Якутского государственного университета.

В 1986 году  — стажер -преподаватель кафедры физиологии Московской ветеринарной академии имени К.И. Скрябина.

С 1987 по 1990 годы — аспирант Московской ветеринарной академии имени К.И. Скрябина.

С 1992 по 1993 годы — помощник ректора Якутского сельскохозяйственного института.

В 1993 году — защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

C 1993 по 1997 годы — проректор по учебной и научной работе Якутской государственной сельскохозяйственной академии.

С 1997 по 2016 годы — ректор ФГБОУ ВПО "Якутская государственная сельскохозяйственная академия".

В 2000 году — защитил докторскую диссертацию, присвоено учёное звание профессора.

С 2016 по 2019 годы — профессор- консультант Якутской государственной сельскохозяйственной академии.

С 2018 по 2019 годы — первый заместитель генерального директора ГУП "Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням РС(Я)".

С 2019 по настоящее время — директор Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени М.Г. Сафронова.

Депутат городского собрания г. Якутска, I-II созывов

Народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) III, IV, V созывов.

Доверенное лицо В.В. Путина на выборах Президента РФ (2000).

Научная деятельность 

Специалист в области экологической физиологии, биотехнологии, зоотехнии и ветеринарии.

Автор и соавтор 211 научных работ, из них 10 монографий и 6 патентов. Под руководством Владимирова Л.Н. 6 кандидатских диссертаций.

Основные научные результаты:

 разработана технология производства биологически активных препаратов из эндокринных органов северных оленей;
 выведены перспективные селекционные формы гибридов при скрещивании домашней овцы с якутским снежным бараном-чубуку;
 разработаны и усовершенствованы технологии содержания животных в экстремальных условиях Якутии;
 совершенствована технология содержания домашних северных оленей и табунных лошадей якутской породы;
 разработана информационно-поисковая система «Якутская лошадь» для проведения племенного учёта лошадей якутской породы;
 ведутся научные исследования с применением современных репродуктивных технологий в условиях Якутии;
 ведутся научные исследования по изучению влияния изменений климата на ведение традиционных отраслей Севера;

Научно-организационная деятельность 

 С 2005 по 2015 гг. - председатель объединенного диссертационного совета ДМ.220.071.03 по научной специальности Физиология;
 Член Научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики;
 Член-корреспондент РАН;
 Член Совета науки при Главе РС(Я);
 Действительный [./Https://yakutia.science/person/5f03c23db752d97ecbdb7faa/Vladimirov-Leonid-Nikolaevich член Академии наук РС(Я]);
 Член Президиума ЯНЦ СО РАН;
 Член редколлегии журнала "Дальневосточный аграрный вестник".

Награды 
 Заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия) (2000)
 Благодарность министра образования РФ (2001, 2003)
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2007)
 Почетная Грамота Университета СОКА (Япония) (2007)
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2003)
 Благодарность Президента Российской Федерации (2000, 2015)
 Знак отличия РС(Я) "Гражданская доблесть" (2006)
 Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» (2011)
 Медаль имени И.И. Синягина СО РАСХН "За особый вклад за в развитии аграрной науки Сибири" (2011)
 Благодарность министра сельского хозяйства РФ (2014)
 Почетная Грамота Федерального Собрания Государственной Думы РФ (2014)
 Благодарность Главы РС(Я) (2019)
 Почетный знак СО РАН "Серебряная сигма" (2020)
 Медаль ЯНЦ СО РАН "За вклад в развитие академической науки" (2022)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Якутского государственного университета
Депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
Заслуженные деятели науки Республики Саха (Якутия)